Клепикова — женская форма фамилии . Известные носительницы:
* Клепикова, Елена Константиновна (род. 1942) — русско-американская писательница, журналист, политолог и литературный критик.
 Клепикова, Татьяна Альбертовна (род. 1963) — российский лингвист, доктор филологических наук, профессор. 
 Клепикова, Светлана Аркадьевна (род. 1988) — российский пауэрлифтер.